A Associação Jovens Amigos do Tarrafal (abreviação: AJAT'SN) é um clube de futebol fundado em 24 de outubro de 1994 na Tarrafal de São Nicolau da ilha do São Nicolau de Cabo Verde.

AJAT'SN registrado em 2003 e artilheirado o primeiro jogo oficial.

AJAT'SN venceu o primeiro título de taça insular em 2007 e um primeiro clube na ilha participando na taça nacional, o clube venceu o segundo título em 2016.

O clube terminou em segundo lugar na temporada de 2015-16 com 26 pontos, um grande sucesso de posição para a AJAT'SN. AJAT'SN terminou em quarto lugar na temporada de 2016-17 com 19 pontos.

Títulos 
 Taça de São Nicolau: 2
2006/07, 2015/16

Futebol

Palmarés

Classificações regionals

Regionais

Estatísticas
Fim de temporada de 2018-19
Melhor posição: 2a (regional)
Melhor posição na taça: 3a (nacional)Apresentadas na compeições das taças: 1 (nacional), em 2007Apresentadas na competições das super taças regionais: 2Apresentadas na campeonato regional:''' 17

Ligações externas
Profil de clube na Facebook
Profil de clube na Zerozero
Profil de clube na Ogol

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular de São Nicolau
Tarrafal de São Nicolau
Clubes de futebol fundados em 1994